Falken steht für:
 Falken, die Greifvogelgattung Falco
 Falken (Fårup Sommerland), eine Holzachterbahn
 Falken (Ritterbund), bekannt als Gesellschaft vom Falken, ein Ritterbund im 14. Jahrhundert

Mitglieder folgender Vereine und Organisationen
 Bad Homburg Falken, ein American-Football-Verein
 Heilbronner Falken, eine Eishockeymannschaft
 Rote Falken, eine sozialdemokratische Jugendorganisation in Österreich und in der Schweiz
 Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, eine sozialistische Jugendorganisation in Deutschland
 In der Politik werden Hardliner als Falken bezeichnet, siehe auch Falken und Tauben

Unternehmen
 Falken (Brauerei), eine schweizerische Bierbrauerei in Schaffhausen
 Falken (Reifenhersteller), ein zu Sumitomo Rubber Industries gehörender Reifenhersteller
 Falken-Verlag, einen Sachbuchverlag in Niedernhausen im Taunus

Geographie
 Falken (Bad Grönenbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Grönenbach, Bayern
 Falken (Callenberg), Ortsteil der Gemeinde Callenberg (Sachsen)
 Falken (Treffurt), Ortsteil von Treffurt in Thüringen
 Falken-Gesäß, Ortsteil von Beerfelden im Odenwaldkreis, Hessen
 Ruine Falken bei Burladingen, Zollernalbkreis
 ein Burghügel bei Bad Grönenbach, siehe Burgstall Falken

Falken ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Falken (* 1956), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Herbert Falken (* 1932), deutscher Maler und katholischer Priester

Falken als Bestandteil von Bezeichnungen (Auswahl):
 Adler und Falken, eine rechtsgerichtete bündische Jugendorganisation in der Zeit der Weimarer Republik
 Falken-Orden (Tschechoslowakei)
 Hausorden vom Weißen Falken, ein Orden des Großherzogtums Sachsen-Weimar
 Die drei Falken, Novelle von Werner Bergengruen
 Hawks – Die Falken, britischer Film (1988)

Siehe auch:
 Falcon (Begriffsklärung)
 Falke (Begriffsklärung)
 Falk (Begriffsklärung)
 Zum Falken (Begriffsklärung)